Стур-фьорд, Стурфьорд ( — «большой фьорд») — название ряда географических объектов Норвегии:

 Стур-фьорд — фьорд, расположенный в фюльке Мёре-ог-Ромсдал
 Стур-фьорд — пролив на Шпицбергене
 Стурфьорд — коммуна в губернии Тромс